|-
| (117501) 2005 CQ22||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117502) 2005 CW22||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117503) 2005 CA23||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117504) 2005 CD23||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117505) 2005 CG25||||4 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 117506 Вільдберг (Wildberg)||||5 лютого 2005||Обсерваторія Вільдберг||Рольф Апіцш
|-
| (117507) 2005 CT25||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117508) 2005 CA36||||3 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117509) 2005 CV36||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117510) 2005 CE40||||5 лютого 2005||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (117511) 2005 CD41||||5 лютого 2005||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ, В. Л. Ніксон
|-
| (117512) 2005 CZ42||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117513) 2005 CA43||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117514) 2005 CD49||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117515) 2005 CH49||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117516) 2005 CJ49||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117517) 2005 CE50||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117518) 2005 CW50||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117519) 2005 CM51||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117520) 2005 CP51||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117521) 2005 CU51||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117522) 2005 CB52||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117523) 2005 CD52||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117524) 2005 CA53||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117525) 2005 CJ53||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117526) 2005 CS57||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117527) 2005 CU58||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117528) 2005 CZ58||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117529) 2005 CM59||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117530) 2005 CP59||||2 лютого 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (117531) 2005 CU59||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117532) 2005 CA60||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117533) 2005 CU62||||9 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117534) 2005 CA64||||9 лютого 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (117535) 2005 CC67||||9 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117536) 2005 CT67||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117537) 2005 CH76||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117538) 2005 DU||2005 DU||20 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 117539 Celletti||||17 лютого 2005||Обсерваторія Ла-Сілья||Андреа Боаттіні, Ганс Шолль
|-
| (117540) 2005 EN||2005 EN||1 березня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (117541) 2005 EQ||2005 EQ||1 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117542) 2005 EV||2005 EV||2 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117543) 2005 EM1||||3 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117544) 2005 EZ1||||2 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117545) 2005 EN5||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117546) 2005 ET5||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117547) 2005 ES7||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117548) 2005 EY7||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117549) 2005 EH8||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117550) 2005 EU8||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117551) 2005 EL10||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117552) 2005 EC11||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117553) 2005 EZ11||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117554) 2005 EN13||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117555) 2005 EP13||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117556) 2005 EQ14||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117557) 2005 EG22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117558) 2005 EN23||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117559) 2005 ED24||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117560) 2005 EL24||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117561) 2005 EY24||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117562) 2005 EB25||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117563) 2005 EK25||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117564) 2005 EW26||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117565) 2005 EN29||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117566) 2005 EG30||||4 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117567) 2005 EJ30||||4 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| 117568 Yadame||||5 березня 2005||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате
|-
| (117569) 2005 EO32||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117570) 2005 ET32||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117571) 2005 EQ33||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 117572 Гутсебо (Hutsebaut)||||8 березня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (117573) 2005 EG34||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117574) 2005 EJ34||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117575) 2005 EN34||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117576) 2005 EU34||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117577) 2005 EE35||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117578) 2005 ET35||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117579) 2005 EU35||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117580) 2005 EW36||||4 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117581) 2005 EG37||||4 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117582) 2005 ED39||||7 березня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (117583) 2005 EN41||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117584) 2005 EP41||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117585) 2005 EH43||||3 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 117586 Twilatho||||3 березня 2005||Жарнак||Обсерваторія Жарнак
|-
| (117587) 2005 EG46||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117588) 2005 EY46||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117589) 2005 EL48||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117590) 2005 EX48||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117591) 2005 EL50||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117592) 2005 ES51||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117593) 2005 EC52||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (117594) 2005 EW53||||4 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (117595) 2005 EG62||||4 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117596) 2005 EK64||||4 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (117597) 2005 ED65||||4 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117598) 2005 EA69||||7 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117599) 2005 EL69||||7 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (117600) 2005 EE71||||2 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

117500